Бельтюков — фамилия; имеет женскую форму Бельтюкова.

 Бельтюков, Александр Николаевич (род. 1971) — российский хоккеист.
 Бельтюков, Виктор Петрович (1924—1990) — советский военачальник, заместитель начальника войск Гражданской обороны Московского военного округа, генерал-майор.
 Бельтюков, Владимир Иванович — советский и российский художник-миниатюрист.
 Бельтюков, Павел (род. 1998) — российский профессиональный киберспортсмен.
 Бельтюков, Сергей Петрович (род. 1956) — белорусский композитор.

См. также 
 Бельтюковы — упразднённая деревня в Верхнекамском районе Кировской области России.